Торрейглесьяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Население — 362 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 web sobre este municipio segoviano

Муниципалитеты Сеговии